Трипо́льский — фамилия; имеет женскую форму Трипольская.

Известные носители:
 
 Трипольский, Андрей Кириллович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6250; 11 декабря 1840.
 Трипольский, Иван Григорьевич (в монашестве Иустин; 1741—1809) — игумен Русской православной церкви, игумен Акатова воронежского монастыря.
 Трипольский, Рувин Израйлевич — ректор МАГУ
 Трипольский, Станислав Григорьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 8779; 26 ноября 1851.
 Трипольский, Яков Владимирович (1919—1988) — советский актёр и сценарист, Народный артист Грузинской ССР.

 Трипольская, Татьяна Александровна (род. 1954) — профессор русского языка.